Сачко́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Сачко Василь Вікторович (1975) — український футболіст, нападник.
 Сачко Ігор Павлович (1958) — український актор, народний артист України (2018).
 Сачко Йосип Кузьмич (1916—1944) — радянський військовий льотчик, лейтенант. Герой Радянського Союзу (1944).
 Сачко Михайло Васильович (1959) — український футболіст і тренер.
 Сачко Оксана Володимирівна — артистка Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т. Г .Шевченка, заслужена артистка України
 Сачко Сідляр († бл. 1589) — львівський друкар, учень, згодом співробітник І. Федоровича, якого разом з батьком Сеньком С. підтримував матеріально.
 Сачко Софія (1955) — українська поетеса.
 Сачко Юрій Вікторович ( 1993) — український футболіст, півзахисник охтирського «Нафтовика-Укрнафти».
 Сачко Ярослав Петрович (1947-2007) — український поет.

Примітки 

Українські прізвища